Palau de la Generalitat (Barcelona), zetel van de uitvoerende macht van Catalonië
 Palau de la Generalitat (Valencia), zetel regionale regering van de Spaanse regio Valencia